Bronisch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pierre Bronisch (* 1963), deutscher Historiker 
 Benjamin Bronisch (* 1993), deutscher Schauspieler
 Christian Wilhelm Bronisch (1788–1881), sorbischer Pfarrer und Sprachwissenschaftler

 Gotthelf Matthias Bronisch (1868–1937), niedersorbischer Pfarrer und Sprachforscher
 Gotthilf Bronisch (1900–1982), deutsch-amerikanischer Rechtsanwalt
 Johannes Bronisch (* 1978), deutscher Historiker
 Matthias Bronisch (* 1937), deutscher Schriftsteller
 Paul Bronisch (1904–1989), deutscher Künstler und Bildhauer
 Paul Friedrich Bronisch (1830–1898), sorbischer Pfarrer und Schriftsteller
 Thomas Bronisch (* 1948), deutscher Psychiater und Psychotherapeut

Siehe auch: 
 Bronis